Adolfo VIII de Holstein o Adolfo XI de Schauenburg (: , : , danés: ) (1401 - 4 de diciembre de 1459), como Adolfo I Duque de Schleswig (danés, Sønderjylland, anteriormente Slesvig), y como Adolfo VIII conde de Holstein-Rendsburg, era el vasallo más poderoso del reino danés.

Orígenes y Familia 
Adolfo VIII era descendiente de una rama de la Casa de Schauenburg, que durante siglos había sido condes de Holstein, y como tal, vasallos del Sacro Imperio Romano. Su bisabuelo Gerhard el Grande, que también había sido regente del Reino de Dinamarca, había recibido el Ducado de Sønderjylland de la corona danesa como un feudo hereditario. Se había perdido para los Schauenburg entre 1330 y 1375, con la reina Margarita I de Dinamarca restringiendo el poder recuperado del ducado en 1386 y otra vez de 1414 a 1440.

Los padres de Adolfo VIII fueron Gerardo VI, conde de Holstein-Rendsburg y Catherine Elisabeth de Brunswick-Lüneburg. Adolfo tenía solo tres años, cuándo su padre murió el 4 de agosto de 1404, en la Batalla de Hamme, intentando conquistar la región de Dithmarschen (hoy distrito de Schleswig-Holstein). Adolfo fue educado en la corte del elector Federico I de Brandeburgo, en el Castillo de Hohenzollern.

Gobierno 
Enrique IV, el hermano mayor de Adolfo, sucedió a su padre. Como Duque de Schleswig, estuvo bajo la tutela de la corona danesa debido a su minoría de edad, hasta 1414. Aun así, entonces la corona negó la reclamación del Ducado a Enrique. Enrique,
su madre y hermanos estuvieron juntos y lucharon para su reclamación. Durante la guerra danés-Holstein-Hanseatic Enrique IV murió luchando en Flensburg el 28 de mayo de 1427.

Adolfo y su hermano menor Gerardo VII, sucedieron a Enrique IV como condes de Holstein-Rendsburg, continuando sus esfuerzos para conseguir el Ducado de Schleswig. Sin embargo, Gerardo murió en 1433 en Emmerich a Rhine. En julio de 1435 Adolfo y el rey danés Eric de Pomerania firmaron el segundo Tratado de Vordingborg, confirmando a Adolfo de facto en el Ducado de Schleswig. En 1439, el nuevo rey danés Christopher III, obtuvo la lealtad de Adolfo concediéndole todo el ducado de Schleswig como un feudo danés hereditario. Las tierras de Adolfo estaban situadas a ambos lados de la frontera entre Dinamarca y Sacro Imperio Romano.

La rama de la casa real danesa se extinguió en 1448 con la muerte de Cristóbal III de Dinamarca. Adolfo era un descendiente cognático (línea femenina) del rey Erico V de Dinamarca, cuya madre, la reina viuda, Margarita Sambiria había obtenido una confirmación papal del derecho de descendencia femenina de Cristóbal I de Dinamarca para suceder al trono de Dinamarca. Adolfo era también el descendiente cognático del rey Abel de Dinamarca a través de su hija Sofía; Christopher III era el último descendiente de los hijos del rey Abel.
El trono fue ofrecido por el Rigsråd a Adolfo, quién cuando Duque de Schleswig, era el vasallo con las mayores tenencias en el reino danés. Adolfo, por aquel tiempo viejo y sin hijos, declinó y apoyó la candidatura de su propio sobrino, el conde de Oldenburgo quién se convirtió en Christian I de Dinamarca.

Adolfo se casó el 5 de marzo de 1435 con Margaret de Höllenstein de la familia noble alemana de Hohnstein. Tuvieron un hijo, quién murió joven. En 1459 murió Adolfo sin ningún descendiente para heredar. Sus hermanas eran la difunta Helvig (Hedwig), quién estuvo casada con Teodorico, Conde de Oldenburgo y había dejado descendencia, y la anciana Ingeborg de Holstein, Abadesa de Vadstena, quién vivió como monja y era soltera y sin hijos. Su hermano Gerardo tuvo gemelos mixtos, con el hijo Henry ahogado joven y la hija Catherine monja el Priorato de Preetz. Había varios reclamantes a Holstein-Rendsburg y Schleswig, desde entonces los Schauenburgs todavía continuaron gobernando el Condado de Holstein-Pinneberg en la línea masculina y varias líneas extintas de la familia, condes de diferentes partes de Holstein, habían dejado descendencia femenina y su cognáticos herederos. La rama de Adolfo no era genealógicamente muy mayor.

Los representantes de Schleswig y Holstein (nobleza y algunos delegados de los Estados) se reunieron en Ribe dónde, el 5 de marzo de 1460, la sucesión fue confirmada a Christian I de Dinamarca, el sobrino mayor del último duque de Schleswig y conde de Holstein-Rendsburg.

Sello 
Su sello muestra los abrigos-de-armas de Schleswig (dos leones) y Holstein (el tan-llamados stylised hoja de ortiga). El inscription dice: SIGILLUM*ADOLPHI*DUCIS*SLEVICENSIS*HOLTSACIE*COMITIS (Sello • de Adolphus • Duque • de Schleswig • Holstein • Cuenta)

Ancestros

Véase también 
 Tratado de Ribe
 Historia de Schleswig-Holstein

Referencias

Fuentes 
Este artículo deriva principalmente del Salmón Konversationsleksikon 2.ª edición (JH Schultz Forlag. 1915 a 1930).
 Die Fürsten des Landes: Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg [De slevigske hertuger; alemán], Carsten Porskrog Rasmussen (ed.) En behalf del Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Neumünster: Wachholtz, 2008, ISBN 978-3-529-02606-5.
 Karl Jansen (1875), ".", () (), , Leipzig: Duncker & Humblot, pp.
 Heinz Maybaum (1953), ".",  () (), , Berlín: Duncker & Humblot, p.  ; ()

Otras fuentes 
 Gregersen, H. V. (1981) Slesvig og Holsten før 1830 (Politiken) ISBN 978-87-567-3479-0 danés
 Trampa J. P. (1975) Hertugdømmet Slesvig (Selskabet para Udgivelse af Kilder til Dansk Historie) ISBN 978-87-7500-701-1 danés
 Pulsiano, Phillip; Lobo, Kirsten (1993) Escandinavia Medieval: Una Enciclopedia (Taylor & Francis) ISBN 0-8240-4787-7

Daneses del siglo XV
Duques de Schleswig